Ли може да се отнася за:
 , единица за дължина

 Хора
 Ли Ан (р. 1954), тайвански режисьор
 Ли Бо (701-762), китайски поет
 Джет Ли (р. 1963), китайски актьор
 Джъндао Ли (р. 1926), китайско-американски физик
 Ли Кашин (р. 1928), хонконгски бизнесмен
 Ли Ким Хок (1853-1912), индонезийски писател
 Ли Лин (?-74 пр.н.е.), китайско-хунски военачалник
 Ли Му (?-236 пр.н.е.), китайски военачалник
 Ли На (р. 1982), китайска тенисистка
 Тригве Ли (1896-1968), норвежки политик
 Други
 Ли (философия), метафизична концепция в китайската философия
 Ли (династия), виетнамска владетелска династия
 Анабел Ли, поема от Едгар Алан По
 Ли-2, модел съветски самолети
 Ли Тъгуай, даоистко божество